Gabr ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Gabr (* 1987), ägyptischer Fußballspieler
 Yaser Ali Al-Gabr, jemenitischer Fußballspieler